Kelsey Weems – cestista statunitense
 Kyle Weems – cestista statunitense
 Sonny Weems – cestista statunitense